Крива́я улица — название улиц в различных городах России.

 Кривая улица — улица в Санкт-Петербурге (Ломоносов).
 Кривая улица — улица в Томске.
 Кривая улица — улица в Ереване.